Little Harbour East kan verwijzen naar de volgende plaatsen op het Canadese eiland Newfoundland: 

 Little Harbour East (Avalon), een dorp op de landengte van het schiereiland Avalon
 Little Harbour East (Burin), een dorp op het schiereiland Burin

Zie ook 
 Little Harbour